При́пять (, ) — река в Белоруссии (Брестская и Гомельская области) и на Украине (Волынская, Ровненская, Киевская области). Крупнейший по площади бассейна, длине и водности правый приток Днепра, впадает в Киевское водохранилище.

География 

Длина реки составляет 775 километров. Площадь водосборного бассейна — 114,3 тыс. км². Долина Припяти в верховье выражена слабо, в низовьях чётче. Высота устья — 103 м над уровнем моря. Пойма развита на всём протяжении, выделяют две надпойменные террасы. Ширина поймы в верхнем течении 2—4 км и более, в отдельные годы затапливается на несколько месяцев. В низовьях ширина поймы достигает 10—15 км. Русло в верховье канализировано; ниже — извилистое, образует меандры, старицы, много протоков (одна из них совмещена с озером Нобель); есть песчаные острова. Ширина реки в верхнем течении до 40 м, в среднем — 50—70 м, в низовьях 100 — преимущественно 250 м, при впадении в Киевское водохранилище — 4—5 км. Дно песчаное и песчано-илистое. Уклон реки 0,08 м/км.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Для водного режима характерно длительное весеннее половодье: с первой декады марта, максимум в середине апреля, спад затягивается на 3—3,5 месяца. Летняя кратковременная межень прерывается дождевыми паводками и почти ежегодным осенним поднятием уровня воды. На весну приходится 60—65 % годового стока, который составляет 14,5 км³, вода поднимается в верхнем течении до 2 м, в среднем — до 3,5 м, в нижнем — до 5—7 м; сопровождается обширными разливами. Средний расход воды у Мозыря 370 м³/с, в устье 460 м³/с (максимум около 6000 м³/с). Замерзает в середине декабря, вскрывается в конце марта. Цвет воды определяется преобладанием в бассейне реки торфяно-болотных почв.

Припять судоходна на 591 км от устья. По реке производится сплав леса. Также развито рыболовство (язь, лещ, карась, щука, окунь, плотва, ёрш, сазан, сом, судак, голавль), а в бассейне Припяти — прудовое рыбное хозяйство.

Расположение 
Припять берёт начало на Волынской возвышенности, между сёлами Будники и Роговые Смоляры Любомльского района. Через 204 км ниже по течению она пересекает границу Белоруссии, где течёт 500 км по Полесской низменности в слабовыраженной долине; в районе Пинских болот течёт в низких заболоченных берегах, разбиваясь на рукава, в среднем течении берега песчаные, русло неустойчивое, в нижнем — в русле увеличивается число перекатов. Последние 50 километров Припять протекает снова на территории Украины и впадает в нескольких километрах южнее Чернобыля в Киевское водохранилище.

Припять соединена Днепровско-Бугским каналом с рекой Мухавец (приток Западного Буга), а Днепровско-Неманским, не действующим в настоящее время, через реку Щара — с Неманом.

В 1930-х значительная часть полесских болот была осушена в результате выпуска воды в Припять.

Притоки 
Крупнейшие: Горынь, Стоход, Стыр, Турья, Уборть, Уж, Ствига (правые); Вить, Ипа, Лань, Птичь, Случь, Цна, Бобрик, Ясельда, Пина (левые).

Самым крупным населённым пунктом, расположенным на реке Припяти, является город Мозырь, а также Пинск, стоящий при впадении Пины в Припять. Печальную известность обрели также Чернобыль и одноимённый город Припять после Чернобыльской аварии в 1986 году.

Поскольку водосборные территории реки Припяти загрязнены радионуклидами, особенно в пределах Чернобыльской зоны отчуждения, она является главным источником выноса радионуклидов в Киевское водохранилище. Учёными доказано, что вынос радионуклидов с водой реки Припяти является наибольшим в сравнении с другими путями переноса радионуклидов из зоны отчуждения.

Фотогалерея

См. также 
 Теча

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Притоки Днепра
Реки Волынской области
Реки Брестской области
Реки Гомельской области
Реки Киевской области
Реки Ровненской области